AGH peut faire référence à :
  ;
 Akademia Górniczo-Hutnicza, (en français, École des mines et de la métallurgie de Cracovie) ;
 Alliance gay-hétéro, un regroupement d'associations étudiantes nord-américaines défendant les homosexuels.